Batto I di Cirene – fondatore di Cirene
 Batto II di Cirene – re di Cirene
 Batto III di Cirene – re di Cirene
 Batto IV di Cirene – re di Cirene
 Batto – personaggio della mitologia greca
 Batto – villaggio di Boussouma (Burkina Faso)